Adelardo – variante del nome proprio di persona italiano Adalardo
 Adelardo – abate franco
 Adelardo di Corbie – abate francese, venerato come santo
 Adelardo di Bath – traduttore, filosofo e matematico britannico

Pagine correlate 

 Adalardo